O Instituto de Ciências Biológicas da UFMG é uma instituição vinculada a Universidade Federal de Minas Gerais, que sedia as diversas linhas de pesquisa nas áreas da biologia humana e ambiental, e ainda, ministra aulas do curso de Ciências Biológicas, os ciclos básicos de outros cursos da área biológica e mantém coleções taxonômicas e o Museu de Ciências Morfológicas.

A área física do Instituto está localizada no Campus Pampulha da Universidade Federal, próximo à reitoria e à Biblioteca Central Universitária. Seus 10 departamentos e cerca de 116 laboratórios se distribuem pelos seus 17 blocos denominados de A até Q.

Existem grupos de estudos interdisciplinares de grande destaque na universidade e no país. Por exemplo, o Grupo Interdepartamental de Estudos sobre Esquistossomose (GIDE) e os programas de pós-graduação em Neurociências (mestrado e doutorado) e Bioinformática (apenas doutorado). também oferece cursos de mestrado e doutorado.

História 
A unidade acadêmica originou do desmembramento da antiga Faculdade de Filosofia, a partir da Reforma Universitária implantada pela UFMG em 1969, do qual surgiram a atual Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, o Instituto de Ciências Biológicas, o Instituto de Ciências Exatas e seus respectivos ciclos básicos, o Instituto de Geociências e as faculdades de Letras e de Educação. 

Na Reforma Universitária de 1968 e durante a década de 70, os diversos departamentos já existentes foram se transferindo para o Campus da Pampulha, como o Departamento de Botânica, o de Zoologia (da antiga Faculdade de Filosofia), o de Parasitologia e o de Bioquímica e Imunologia (antes sediado na Faculdade de Medicina). Alguns foram criados pela união de professores de várias unidades, como o Departamento de Fisiologia e Biofísica (integração das cadeiras de Fisiologia das Faculdades de Medicina, Enfermagem, Veterinária, Filosofia e Ciências Humanas, Farmácia e Odontologia), o de Microbiologia, o de Farmacologia e o de Patologia Geral. 

A história da criação de cada departamento, em detalhes e esclarecida, além dos contatos de laboratórios e professores vinculados, estão dispostos no site do próprio departamento.

Departamentos Acadêmicos
Nesse Instituto estão sediados dez departamentos:

Ver também

Universidade Federal de Minas Gerais
Centro de Bioterismo

Ligações externas
 ICB - Instituto de Ciências Biológicas - Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituições de biologia